De moerasbodemkogelspin of moerasmolspin (Robertus arundineti) is een spinnensoort in de taxonomische indeling van de kogelspinnen (Theridiidae). 

Het dier komt uit het geslacht Robertus. Robertus arundineti werd in 1871 beschreven door Octavius Pickard-Cambridge.

Kogelspinnen